Ritter Arnold bezeichnet folgende Personen:

 Arnold von Hiltensweiler († nach 1127), deutscher Adliger und Klostergründer
 Arnold III. von Uissigheim (~1298–1336), mittelalterlicher Ritter
 Hinzugedichteter Name für die Sagengestalt Ritter von Elberfeld. In der ursprgl. Sage nicht benutzt